Bo Risberg kan syfta på:

* Bo Risberg (1912–2009), svensk politiker och industriman
 Bo Risberg (1913–2002), svensk ingenjör och industriman